

Якти-Юл — селище, Азнакаєвський район, Татарстан
 Якти-Юл — присілок, Аургазинський район, Башкортостан